Альберто Гонсалес:
 Гонсалес, Альберто (род. 1955) — американский юрист, адвокат и политик, генеральный прокурор США с 2005 по 2007 год.
 Гонсалес, Альберто (род. 1972) — испанский программист и композитор, автор музыки для видеоигр.
 Гонсалес, Альберто (род. 1941) — аргентинский футболист, полузащитник.